Wiik ist der Familienname folgender Personen:

 Aurélien Wiik (* 1980), französischer Schauspieler
 Bjørn Wiik (1937–1999), norwegischer Physiker und Wissenschaftsmanager
 Fredrik Johan Wiik (1839–1909), finnischer Mineraloge und Geologe
 Håvard Wiik (* 1975), norwegischer Jazz-Pianist, Arrangeur und Komponist
 Karl H. Wiik (1883–1946), finnischer Politiker
 Melissa Wiik (* 1985), norwegische Fußballspielerin
 Øystein Wiik (* 1956), norwegischer Schauspieler, Musicaldarsteller, Songwriter und Schriftsteller

Siehe auch:
 Wiek
 Wieck
 Wyk (Begriffsklärung)
 Wijk